Златарица може да се отнася за:
 Златарица, връх в Лешниковска планина
 Златарица, град в Област Велико Търново
 Община Златарица, община в Област Велико Търново
 Златарица, река в Югозападна България, ляв приток на река Места
 Златарица, село в Община Белица, област Благоевград